Granite Pass steht für folgende Gebirgspässe in den Vereinigten Staaten:

 Granite Pass (Arizona), Pass im La Paz County, Arizona
 Granite Pass (Fresno County), Pass im Fresno County, Kalifornien
 Granite Pass (Riverside County), Pass im Riverside County, Kalifornien
 Granite Pass (Drinkwater Lake), Pass im San Bernardino County, Kalifornien
 Granite Pass (Van Winkle Spring), Pass im San Bernardino County, Kalifornien
 Granite Pass (Colorado), Pass im Rocky Mountain National Park, Colorado
 Granite Pass (California Trail), Pass im Cassia County, Idaho
 Granite Pass (Idaho-Montana), Pass zwischen dem Clearwater County, Idaho, und dem Missoula County, Montana
 Granite Pass (New Mexico), Pass im Hidalgo County, New Mexico
 Granite Pass (Okanogan und Skagit Countys), Pass zwischen dem Okanogan County und dem Skagit County, Washington
 Granite Pass (Pend Oreille County), Pass im Pend Oreille County, Washington
 Granite Pass (Snohomish County), Pass im Snohomish County, Washington
 Granite Pass (Wyoming), Pass zwischen dem Big Horn County und dem Sheridan County, Wyoming